Die Spielzeit 2015/16 ist die 66. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga B im Handball. Die Saison begann am 8. September.

Modus 
Die Hauptrunde wird mit einer Doppelrunde ausgetragen. Der Sieger steigt in die NLA auf. Das NLB-Team auf Rang 2 spielt eine Auf-/Abstiegsbarrage gegen das Team auf Rang 3 der NLA-Abstiegsrunde um den verbleibenden Platz in der NLA. Heimspielrecht und damit erstes Auswärtsspiel hat das NLA Team. Die Mannschaften auf Rang 13 und 14 steigen in die 1. Liga ab.

Hauptrunde

Rangliste 

Stand: 19. Oktober 2017

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle

Einzelnachweise 

2015_2016
Handballsaison 2015/16